Ошель:

 Ошель — средневековый город в Волжской Булгарии (X-XIII век).
 Ошель — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Ошель.
 Ошель — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.